Леонард Мухаметович Мухаметзянов ( — ) — советский хоккеист (хоккей с мячом, хоккей на траве), вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1973 — хоккей с мячом).

Биография 
Начал играть в хоккей с мячом в юношеской команде казанского «Спартака» в 1955 году. Помимо хоккея с мячом в юности успешно занимался баскетболом.

Выступал за команды мастеров «Спартака» и «Ракеты» (обе — Казань) до февраля 1962 года.

Далее в течение пяти сезонов защищал ворота клуба СКА (Свердловск), с которым в 1966 году стал чемпионом СССР, в 1965 и 1967 годах — серебряным призёром чемпионатов СССР.

Перейдя в 1967 году в ульяновскую «Волгу», стал серебряным (1972) и дважды бронзовым (1976, 1977) призёром чемпионатов СССР. Дважды (1972, 1973) признавался лучшим вратарём сезона.

Привлекался в сборную СССР, в составе которой стал чемпионом мира 1973 года (5 матчей на турнире, 4 пропущенных мяча). В дальнейшем получив запрет на выезд из СССР, завершил выступления за сборную незадолго до начала чемпионата мира 1975 года.

Также играл в хоккей на траве за ульяновскую «Волгу» (1969–1978), чемпион СССР (1970, 1974). В сборной СССР (1969).

После окончания карьеры игрока работал в Ульяновске тренером детских команд «Зари» (1981–1987), в ЦСП с 1987 года, где занимался подготовкой вратарей. Под руководством Мухаметзянова «Заря» была вторым призёром турнира «Плетёный мяч» 1985 года, «Волга» стала третьим призёром чемпионата СССР среди юношей 1987 года.

Достижения

Хоккей с мячом 
Командные
 Чемпион СССР: 1965/66 
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1964/65, 1966/67, 1971/72 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1975/76, 1976/77 
 Победитель Спартакиады народов РСФСР: 1970 (в составе сборной Ульяновской области) 
 Чемпион мира: 1973 
Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (2): 1972, 1973 
 Лучший вратарь сезона: 1972, 1973
 Лучший вратарь чемпионата мира: 1973 
 Символическая сборная чемпионата мира: 1973 
 Cимволическая сборная «Волги»: 2000, 2006, 2007

Хоккей на траве 
Командные
 Чемпион СССР: 1970, 1974 
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1972, 1976 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1975 
Личные
 Лучший вратарь сезона: 1972, 1974

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Легенды нашего хоккея. Леонард Мухаметзянов
 Леонард Мухаметзянов: С Ивлиевым познакомился 25 лет назад
 В Ульяновске умер Леонард Мухаметзянов

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Динамо-Казань»
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Игроки КХМ «Волга»
Хоккеисты на траве СССР
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Чемпионы СССР по хоккею на траве
Игроки КХТ «Волга»